

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 13 podstawowych
 Stefanowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Stefanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław
 Stefanowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń 
 Stefanowo – część wsi Grabówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Stefanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola 
 Stefanowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra 
 Stefanowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Liniewo 
 Stefanowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Krzyż Wielkopolski
 Stefanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Piaski
 Stefanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Stefanowo – część wsi Witowo w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały
 Stefanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi
 Stefanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno 
 Stefanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń 
 Stefanowo – część wsi Polanowo w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wyrzysk
 Stefanowo – osada w wo. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy

Nieistniejące miejscowości 
 Stefanowo – nieistniejąca już wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Stefanowo – nieistniejąca już osada w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Kosakowo
 Stefanowo – dawny zaścianek na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Inne 
 Stefanowo – stacja kolejowa w Stefanowie

Miejscowości w Bułgarii 
 Stefanowo – wieś w obwodzie Dobricz
 Stefanowo – wieś w obwodzie Łowecz
 Stefanowo – wieś w obwodzie Gabrowo

Miejscowości na Białorusi 

 Stefanowo – w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.
 Stefanowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle.
 Stefanowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.

Zobacz też 
 Stefanowo Racięckie, Zalesie-Stefanowo
 Stefania, Stefanka, Stefanowice, Stefanów, Stefanówka, Stefany